Osoby:
 Christian Bartholomae – niemiecki indolog
 Fritz Bartholomae – niemiecki kajakarz
 Joachim Bartholomae – niemiecki socjolog
 Willi Bartholomae – niemiecki kajakarz

Zobacz też:
 Bartholomä
 St. Bartholomä